Guțu:
 Valeria Guțu Romalo (* 1928, Chișinău), o lingvistă română
 Ion Guțu (* 1943), un deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova
 Ivan Guțu (* 1947), un deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova
 Lidia Guțu (* 1954, Verejeni, Ocnița), un deputat moldovean în Parlamentul Republicii Moldova
 Gheorghe (George) Guțu, un traducător și clasicist român, specialist în limba și literatura latină
 Ana Guțu (en)
 Mădălina Guțu, o gimnast ă român ă de talie mondială

Vezi și 
 Gutu, o localitate în județul Mehedinți, Oltenia, România

Nume de familie românești